Richard Åkerman kan syfta på:
 
* Richard Åkerman (1837–1922), svensk vetenskapsman, ämbetsman och politiker
 Richard Åkerman (1898–1981), svensk officer